Moschea di Omar – altro nome della Cupola della Roccia, santuario islamico di Gerusalemme Est
Moschea di Omar – moschea di Catania, edificata nel 1980
Moschea di Omar ibn al-Khattab – moschea di Maicao (Colombia)
Moschea di Omar (Muristan) – moschea di Gerusalemme, situata nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro